Baumschnecke steht für:
 Gefleckte Schnirkelschnecke, Schnecke mit Verbreitungsgebiet von Nordwesteuropa bis nach Mitteleuropa
 Helicoidea, eine Überfamilie unterhalb der Landlungenschnecken
 Achatinellidae, eine Familie tropischer Schnecken des Pazifikraums
 darunter: Achatinella abbreviata, ausgestorbene Schneckenart auf der hawaiischen Insel Oʻahu
 Partulidae, eine weitere Familie tropischer Schnecken des Pazifikraums

Siehe auch:
 Bäumchenschnecke
 Bäumchenschnecken